Niazi steht für:

 Niazi, paschtunischer Stamm
Personen:
 Isa Khan Niazi (1453–1548), paschtunischer Adeliger
 Rebecca Niazi-Shahabi (* 1970), deutschen Autorin

Siehe auch:
 Niyazi